Kamaše (z něm. ) jsou obecně část oděvu, který kryje a chrání nohu nebo její část.
Název pochází z arabštiny a odkazuje na kožené výrobky ze severoafrického města Ghadames; od 17. století pak výraz přes francouzštinu a italštinu pronikl do vojenské terminologie dalších evropských zemí.

Označení se může vztahovat na

 legíny, přiléhavé kalhoty
 spinky neboli psí dečky, doplněk zejména vojenské obuvi, který kryje nárty, kotníky popřípadě i lýtka
 turistické návleky, kryjící nárty, kotníky a lýtka
 koňské kamaše, ochranu holení koně

Historie 
Kamaše nosili muži už na přelomu 15. a 16. století. Především muži z nižších společenských vrstev, kteří si nemohli dovolit vysoké kožené holínky a také příslušníci pěchoty, neboť vysoké jezdecké boty nejsou vhodné na dlouhé pochody. Kožené kamaše byly velmi tenké a podobaly se dnešním legínám, avšak vyráběly se také levnější plátěné verze. Muži je na prahu novověku využívali jako ochranu proti chladu a pro zpevnění dolní části nohou. V pozměněné podobě se kamaše ujaly v 18. století, kdy tvořily nedílnou součást výstroje vojáků. Aby vojáky udržely v teple, byly objemnější a hrubší. Na přelomu 19. a 20. století se kamaše zkrátily a staly se z nich spinky. Další rozmach kamaší nastal v 80. letech 20. století, kamaše se však oproti minulosti velmi zkrátily a vypadaly spíše jako svrchní podkolenky. Také se přesunuly z pánských šatníků do těch dámských.

Reference